Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1987/88 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 1987/88 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 16 Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 12 Ersatzspieler melden. Als einziger Verein schöpfte der TB Erlangen sein Meldekontingent nicht komplett aus und meldete nur 18 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Hamburger SK im Hamburger SV kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, die meisten Spieler kamen beim SK Zähringen zum Einsatz, nämlich 14. Insgesamt wurden 194 Spieler eingesetzt, von denen 40 alle Wettkämpfe mitspielten.

Pro Wettkampf durfte ein Verein maximal zwei Ausländer einsetzen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch. Insgesamt kamen 23 Ausländer zum Einsatz, wobei mit dem bei der TB Erlangen spielenden Filipino Domingo Ramos zum ersten Mal ein Asiat in der Bundesliga spielte.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Oliver Schulte (SG Solingen 1868) mit 12 Punkten aus 15 Partien, am nächsten kamen ihm die beim FC Bayern München spielenden Zoltán Ribli, Gerald Hertneck (je 11,5 Punkte aus 15 Partien) und Jörg Hickl (11 Punkte aus 15 Partien). Mit Ricardo Calvo Mínguez, Christian Schubert (beide FC Bayern München), Thomas Peter (SV Wattenscheid) und Wolfgang Polster (SV 03/25 Koblenz) erreichten vier Spieler mit je einer Partie 100 % der möglichen Punkte.

Wie schon in der Saison 1986/87 war der bei der SG Porz spielende Paul Tröger (1913–1992) ältester Spieler der Saison und der bei Lasker Steglitz spielende Robert Rabiega (* 1971) der jüngste Spieler.

Mit der beim Münchener SC 1836 spielenden Ingrid Lauterbach wurde erstmals eine deutsche Spielerin in der eingleisigen Bundesliga eingesetzt, die allerdings alle 6 Partien verlor.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1987); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1987)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1987; ARG = Argentinien, AUT = Österreich, CSR = Tschechoslowakei, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Bundesrepublik Deutschland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, PHI = Philippinen, POL = Polen, SCO = Schottland, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 03/25 Koblenz

Solinger SG 1868

SG Porz

SK Heidelberg

Lasker Steglitz

SG Bochum 31

SC Kreuzberg

FC Bayern München

Hamburger SK im Hamburger SV

SV Wattenscheid

SK Zehlendorf

Münchener SC 1836

SK Zähringen

SC 1868 Bamberg

VfL Sindelfingen

TB Erlangen

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege sind berücksichtigt.
 Ralf Runau hieß bis zur Saison 1986/87 Ralf Marian.
 Die Vornamen der Spieler Salzmann, Götz (Nummer 17 und 18 des TB Erlangen), Strohmeier, Koch (Nummer 14 und 20 des Münchener SC 1836), M. Becker (Nummer 17 der SG Porz) und Frowein (Nummer 8 des SK Zähringen) ließen sich nicht ermitteln.

Weblinks

Quellen 

 Schachkalender 1988. Edition Marco, Berlin 1987, ISBN 3-924833-13-3.
 Johannes Eising/Gerd Treppner: Schach-Bundesliga 1984–88. ISBN 3-88805-081-2.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1987
Schach 1988